Зага Крист (Zaga Christ) — сын императора Эфиопии . Родился около 1610 г., умер во Франции 22 апреля 1638 г. (отравлен). Бежал из родной страны на Ближний Восток, затем перебрался в Европу, где готовил возвращение в Эфиопию и государственный переворот. Жизнь Заги Криста и обстоятельства его смерти легли в основу ряда романов.

История его писем кровью к возлюбленной, итальянской монахине Катарине, не имеет аналогов в мире.

Это единственный выходец с Африканского континента, родившийся в так называемую «доколониальную эпоху», чьи личные бумаги, библиотека и аутентичный портрет сохранились до наших дней. О его приключениях повествуют тысячи архивных документов на двенадцати языках; их обнаружил, проанализировал и сопоставил французский исследователь Серж Ароль.

Зага Крист — единственный современник кардинала Ришельё, портрет которого (Италия, 1635 г.) помещен в «Словарь Ришельё» (Paris, Honoré Champion, 2015).

Примечания

Источники 
 Serge Aroles, "Zaga Christ", in: Dictionnaire Richelieu, dir. F. Hildesheimer, D. Harai, éd. Honoré Champion, 2015 (ISBN 9782745328663).
 Serge Aroles, "Zaga Christ, Roi d'Éthiopie", Bulletin de la Société historique de Rueil-Malmaison, no 38, décembre 2013, p. 55-70

История Эфиопии